Дейнекин — многозначный термин:

 Фамилия 
 Дейнекин, Валерий Дмитриевич (1955—2003) — советский и украинский режиссёр, актёр и педагог.
 Дейнекин, Вячеслав Гаврилович (1933 — ?) — советский футболист.
 Дейнекин, Михаил Михайлович (Звездинский, род. 1945) — исполнитель русского шансона.
 Дейнекин, Павел Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Дейнекин, Пётр Степанович (1937—2017) — главком ВВС СССР и Российской Федерации, генерал армии, Герой Российской Федерации.

 Населённые пункты 
 Дейнекин — хутор, Неклиновский район, Ростовская область
 Дейнекин — хутор, Благодарненский район, Ставропольский край См. также 
  — многозначный термин
 Дейнековка